Macdowall (clan), clan scozzese
Alex MacDowall, pilota